Die Fußball-Oberliga Berlin 1988/89 war die fünfzehnte Spielzeit der vom Berliner Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Berlin.

Die Reinickendorfer Füchse, die mit 17 Siegen in die Saison starteten, wurden zum ersten Mal Meister und qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Vierter in der Nordgruppe den Aufstieg verpassten. Hertha 03 Zehlendorf nahm als Vizemeister an der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den späteren Amateurmeister Eintracht Trier verlor.

In die untergeordnete Landesliga stiegen der TSV Rudow 1888 und der SC Gatow ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die beiden Oberliganeulinge VfB Lichterfelde und Frohnauer SC auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 271 Spielen kamen 78.181 Zuschauer ( 288 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 2.378 Türkiyemspor Berlin – Reinickendorfer Füchse (3. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 24 Traber FC Mariendorf – SC Siemensstadt (33. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 

1989
Fußballsaison 1988/89